

Astronomia
 1666 van Gent – asteroide
 C/1941 K1 van Gent – cometa non periodica
 C/1943 W1 van Gent-Peltier-Daimaca – cometa non periodica

Geografia
 Sas van Gent – località del comune di Terneuzen, nei Paesi Bassi

Persone
 Enrico di Gand, in olandese Hendrik van Gent – filosofo fiammingo
 Hendrik van Gent – astronomo olandese